El Torneig de Winston-Salem 2018, oficialment conegut com a Winston-Salem Open 2018, és una competició tennística jugada sobre pista dura que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La vuitena edició del torneig es va celebrar entre el 18 i el 25 d'agost de 2018 al campus de la Wake Forest University, Winston-Salem, Carolina del Nord, Estats Units.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2018
ATP World Tour 2018